Mužská dvouhra US Open 2018 probíhala na přelomu srpna a září 2018. Do singlové soutěže newyorského tenisového grandslamu hraného na tvrdém povrchu nastoupilo sto dvacet osm hráčů. Z kvalifikace se probojovalo dvacet z nich včetně čtyř tzv. šťastných poražených. Kanaďan Peter Polansky se stal prvním tenistou v historii, který postoupil z kvalifikací jako šťastný poražený na všech čtyřech grandslamech v jediném kalendářním roce.

Rozlosování proběhlo ve čtvrtek 23. srpna 2018.

Obhájcem titulu byl španělský první hráč světa Rafael Nadal, který po ztrátě úvodních dvou sad v semifinále proti del Potrovi utkání skrečoval pro zranění pravého kolena. Na třech ze čtyř předchozích grandslamů Argentince přitom vyřadil.

Rafael Nadal a Roger Federer vstoupili do dvouhry jako soupeři o post světové jedničky žebříčku ATP. Vyřazení Federera v osmifinále znamenalo, že Španěl zůstal na čele klasifikace i po skončení.

Ve druhé sadě úvodního kola skrečoval 36letý Španěl David Ferrer krajanu Nadalovi pro zranění levého lýtka. Bývalá světová trojka, jíž aktuálně patřilo 148. místo, tak odehrála poslední grandslam v kariéře. Vůbec poprvé z 208 odehraných utkání na majorech musel Ferrer přistoupit ke skreči. V sezóně 2019 již plánoval odehrát pouze vybrané turnaje. Nadal s Fererem vytvořili teprve pátou dvojicí, která se potkala ve finále a následně i v prvním kole Grand Slamu. Nadal vyhrál 25 z 31 vzájemných duelů a více porážek na okruhu utržil pouze od tří zbývajících členů tzv. Velké čtyřky.

Poslední grandslam v kariéře vedle Ferrera odehráli také Francouzi Julien Benneteau, Nicolas Mahut, Lucemburčan Gilles Müller, Němec Florian Mayer a bývalá ruská světová osmička Michail Južnyj.

Pětisetová bitva třetího kola mezi vítězným Chorvatem Marinem Čilićem a australským teenagerem Alexem de Minaurem skončila až během hluboké noci, v čase 2.22 hodin.

Vítězem se stal šestý nasazený Srb Novak Djoković, jenž ve finále zdolal argentinskou světovou trojku Juana Martína del Potra po třísetovém průběhu 6–3, 7–6, 6–3. Poměr vzájemných duelů navýšil na 15–4, z toho dosáhl třinácté výhry v řadě. V probíhající sezóně si tak připsal třetí turnajové vítězství, které představovalo sedmdesátý první singlový titul na okruhu ATP Tour. Po triumfech z let 2011 a 2015 vybojoval ve svém osmém newyorském finále třetí trofej z Flushing Meadows, která znamenala čtrnáctý grandslamový titul ve dvacátém třetím odehraném finále majoru. Tím se posunul na třetí místo historických statistik, jež nově sdílel s Petem Samprasem. Navázal tak na červencový wimbledonský triumf a po Federerovi se stal druhým tenistou historie, který vybojoval třikrát Wimbledon i US Open vždy v jedné sezóně. Vítěz si do žebříčku ATP připsal 2 000 bodů a získal odměnu 3,8 milionu dolarů.

Nasazení hráčů

Kvalifikace

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

US Open 2018